M40, M 40, M-40 eller m/40 betyda flera saker.

Transport 
M40 – brittisk motorväg
 M-40 (Spanien) – spansk motorväg
Progress M-40 – rysk rymdfarkost

Kultur 
M:40 – svensk musikgrupp, se M40 (musikgrupp)

Vapen 
10,5 cm haubits m/40 – en svensk artilleripjäs
15,2 cm kustartilleripjäs m/40 – en numera utgången svensk artilleripjäs
Kaliber 20 mm m/40 – en patron
Kulsprutepistol m/40 – Thompson kulsprutepistol i svenska försvaret
20 mm Lvakan m/40-70 – en svensk automatkanon
Pansarbil m/40 – en svensk fyrhjulsdriven pansarbil tillverkad av Volvo
Pansarvärnsgevär m/40 (gevär m/40) – ett tyskt repetergevär, se Karabiner 98k
Pistol m/40 – en kopia av den finska automatpistolen Lahti L-35
Spränghandgranat m/40 – en handgranat
Stridsvagn m/40 – en svensk stridsvagn
250 kg minbomb m/40 – en svensk flygbomb